

Cinema e televisione 
 Innamorati cronici (Addicted to Love) – film del 1997 diretto da Griffin Dunne
 Addicted to Love – serie televisiva malese e singaporiana

Musica 
 Addicted to Love – singolo di Robert Palmer del 1985
 Addicted to Love – brano musicale di Laura Voutilainen del 2002